La avenida 28 de Julio o avenida Miraflores es una avenida de la ciudad de Lima, capital del Perú. Se extiende de oeste a este en los distritos de Miraflores y Santiago de Surco a lo largo de 15 cuadras. En la intersección con Luis Bedoya Reyes se ubica la estación 28 de Julio del Metropolitano. Es paralela a la avenida Benavides.

Recorrido 
Se inicia en el Malecón 28 de Julio, cerca de la Bajada Balta, luego continúa su recorrido donde se cruza con Avenida Larco, metros más adelante sigue su recorrido para llegar al cruce de la Vía Expresa Paseo de la República donde también se encuentra la Estación 28 de Julio del Metropolitano

Referencias

Enlaces externos 

28 de Julio